Ласерда () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Ласерда, Бернарда Феррейра де (1596— 1644) — португальская поэтесса, писательница и драматург. 
 Ласерда, Карлос (1914—1977) — бразильский политик.
 Ласерда, Тьяго (род. 1978) — бразильский актёр.
 Ласерда, Хонатан (род. 1987) — уругвайский футболист, защитник клуба «Дорадос де Синалоа».

Составные фамилии 
 Галовский де Ласерда, Эдмар (род. 1980) — украинский футболист бразильского происхождения, атакующий полузащитник сборной Украины.

Топонимы 
 Нова-Ласерда — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Понтис-и-Ласерда — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.

См. также 
 Подъёмник Ласерда — пассажирский лифт, достопримечательность города Салвадор, Федеративная республика Бразилия.
 Леонардо Ренан Симойнс де Ласерда (род. 1988) — центральный защитник Крузейро.